Том-Дик-энд-Харри () — вулканическая гора в округе Клакамас штата Орегон, США.

Расположена в 11,6 км к юго-западу от горы Худ и в 3,1 км к западу-юго-западу от невключённой территории  между реками  и  (к югу от горы Зигзаг).

Названа в честь трех отдельных пиков на вершине горы, образующих кар, который является частью горнолыжного курорта . Самый высокий пик имеет высоту 1545 метров. В прошлом гора носила имя Гора также называлась «Гора Тома Дика» («Tom Dick Mountain»), пока в 1969 году Совет США по географическим названиям официально не принял решение в пользу нынешнего названия, которое часто упоминается в списках .

, расположенное на северной стороне горы, является популярным местом для пеших прогулок.

Примечания

Ссылки 
 Tom Dick and Harry Mountain Hike
 Mirror Lake, Tom Dick and Harry Mountain Hike

Горы Орегона
Горные вершины США
География округа Клакамас